

Hello Happiness () — двенадцатый студийный альбом американской певицы Чаки Хан, выпущенный в 2019 году на лейбле Island Records.

Это первый за двенадцать лет карьерного перерыва Чаки альбом, предыдущий, Funk This, был выпущен в 2007 году.

В музыкальном плане альбом — смешение современных ритмов с ритмами прошлого, в основном диско-музыки 70-х годов. Чака выступила соавтором всех песен на альбоме.

Альбом получил смешанные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе Metacritic он имеет 68 баллов и 100 возможных, основанных на 6 рецензиях.

С альбома было выпущено два сингла: «Like Sugar» (14 июня 2018 года) и «Hello Happiness» (1 января 2019).

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Чаки Хан
Альбомы Island Records